Franz Kratter (pisarz) (1750-1830) – niemiecki pisarz i scenograf.
 Franz Kratter (dziennikarz) (1760-1838) – niemiecki urzędnik i dziennikarz.